Cochin är ett alternativt namn på hamnstaden Kochi i Indien.

Det kan också syfta på följande platser:

 Cochin, en ort i Kanada.
 Cochinkina, en region i södra Vietnam.
 Franska Cochinkina, en fransk koloni i södra Vietnam

Personer
Charles-Nicolas Cochin (1715-1790), en fransk tecknare och kopparstickare.
Denys Cochin (1851-1922), var en fransk politiker och författare.

Övrigt
Kochin, en hönsras.
Dvärgkochin, en dvärgshönsras.